Aristeidès ou Aristeidês peut désigner :

Patronymes 
 Aristide de Milet (), écrivain grec, auteur de contes érotiques qui a probablement vécu au .
 Aristide de Thèbes (), peintre grec de Thèbes.
 Aristide le Juste (550-467 av. J.-C.), homme d’État athénien.